Niemcy:
 Rönne – dzielnica Kilonii
 Rönne – rzeka, dopływ Alster
 Große Rönne – rzeka, dopływ Oste

Szwecja:
 Rönne å – rzeka

Osoby:
 Carl-Ewald von Rönne – rosyjski generał
 Friedrich Ludwig von Rönne – niemiecki dyplomata
 Karl Gustav von Rönne – rosyjski generał
 Ludwig von Rönne – niemiecki polityk

Inne:
 Rönne – ród

Zobacz też:
 Rønne